Куп СР Југославије у фудбалу 1998/99. била је седма сезона годишњег националног фудбалског купа Савезне Републике Југославије. Бранилац титулe био је београдски Партизан, док је нови-стари шампион Црвена звезда.

Прво коло

Друго коло 

|}

Четвртфинале 

|}

Полуфинале

Финале

Види још 

 Прва лига СР Југославије 1998/99.

Референце

Спољашње везе 

 Резултати на RSSSF

Куп СР Југославије у фудбалу
Сезона 1998/99. у југословенском фудбалу